Lionhead Studios — ныне закрытая студия по производству консольных и компьютерных игр, основанная Питером Молиньё в 1997 году в Лондоне. С 2006 года являлась субъектом Microsoft Game Studios.

В 2001 году при содействии с Electronic Arts была выпущена игра Black & White популярность которой принесла славу создателям игры. Именно этому успеху Молиньё обязан больше всего.

7 марта 2016 года стало известно о том, что идут переговоры о закрытии студии, и остановлена разработка проекта студии Fable Legends.

29 апреля 2016 года студия объявила о своём закрытии.

Выпущенные игры 
 2001 — Black & White (Windows, Mac OS X)
 2002 — Black & White: Creature Isle (дополнение; Windows, Mac OS X)
 2004 — Fable (Xbox, Windows)
 2005 — Fable: The Lost Chapters (Windows, Mac OS X, Xbox)
 2005 — Black & White 2 (Windows, Mac OS X)
 2005 — The Movies (Windows, Mac OS X)
 2006 — Black & White 2: Battle of the Gods (дополнение; Windows, Mac OS X)
 2006 — The Movies: Stunts & Effects (дополнение; Windows, Mac OS X)
 2008 — Fable II (Xbox 360)
 2009 — Fable II: Knothole Island (дополнение)
 2009 — Fable II: See the Future (дополнение)
 2010 — Fable III (Xbox 360, Windows)
 2012 — Fable Heroes (Xbox 360)
 2012 — Fable: The Journey (Xbox 360, Kinect)
 2014 — Fable Anniversary (Windows, Xbox 360)

Отменённые проекты 
 Fable Legends (Xbox One, PC)
 Fable II (PC)
 BC (Xbox)
 Creation также называемый как Dimitri
 InkQuest
 Unity (GameCube)
 Black & White: Titan (Xbox, PlayStation 2)
 Black & White (PlayStation, Dreamcast)
 Black & White 3 (PC)
 The Movies (GameCube, Xbox, PlayStation 2)
 Milo & Kate (Xbox 360 Kinect)

Примечания 

Производители компьютерных игр Великобритании
Дочерние общества Microsoft
Производители компьютерных игр по алфавиту